Мирча Данелюк (; род. 7 апреля 1943, Хотин, Молдавская ССР, ныне Молдавия) — румынский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
В 1961 окончил Университет «Constantin Negruzzi». В 1966 закончил филологический факультет Университета «Alexandru Ioan Cuza». В 1972 окончил Институт имени Караджале. Дебютировал в 1975 в фильме «Рейс».

Является президентом Общества кинематографистов, членом Союза кинематографистов и президентом Национального кинематографического фонда Мирча Данелюка. В 1993 его фильм «Супружеское ложе» (1993) был включен в 43-й Берлинский международный фестиваль.

Его фильмы посвящены актуальным проблемам современности, они остры и злободневны

Фильмография

Режиссёр 
 Wharf (Варф) (1970)
 Scurtcircuit (Короткие) (1970)
 Insolație (Dus-Întors) (Солнечный удар (туда и обратно) (1972)
 Ștefan cel Mare - Vaslui 1475 — ассистент режиссёра
 Cursa (Рейс ) (1975)
 'Ediție specială (film) (Специальный выпуск ) (1977)
 Probă de microfon (Проба микрофона) (1980)
 Vânătoarea de vulpi (Охота на лис) (1980)
 Croaziera (Круиз) (1981)
 Glissando(1984)
 Iacob (Иаков) (1988)
 A 11-a Poruncă (11-я заповедь) (1991)
 Tusea și junghiul (Беззубая война) (1992)
 Patul conjugal (Брачное ложе) (1993)
 Această lehamite (Отвращение) (1994)
 Senatorul melcilor (Сенатор улиток) (1995)
 Ambasadori, căutăm Patrie (2003)
 Sistemul nervos (Нервная система) (2005)
 Legiunea Străină (film) (Иностранный легион) (2008)
 Marilena (2009)
 Cele ce plutesc (Плавающие) (2009)

 Актёр 
 Cursa (Рейс) — 1975
 Râul care urcă muntele — 1977
 Ediție specială (film) (Специальный выпуск) — 1977
 Proba de microfon (Проба микрофона) — 1979
 Al patrulea stol (Четвертое стадо) — 1979
 Casa dintre câmpuri — 1979
 Vânătoarea de vulpi (Охота на лис) — 1980
 Croaziera (Круиз) — 1981
 Galax, omul păpușă (Галакс, человека кукла) — 1984
 A 11-a Poruncă (11-я заповедь) — 1990
 Ambasadori, căutăm Patrie'' — 2003

Ссылки 
 Мирча Данелюк на PORT.ro
 Персональный сайт  Мирчи Данелюка

Выпускники института имени Караджале